Out of the blue — идиоматическое выражение в американском английском языке, означающее неожиданное событие (используется как наречие «внезапно»). Наряду с  с аллюзией на внезапный удар молнии при хорошей погоде (ср. рус. как гром среди ясного неба) популярно с конца 1800-х годов. Согласно исследованию 1994 года, является наиболее часто используемой из 171 исследованной идиомы американского английского языка.

Музыка 
 Out of the Blue — музыкальный сингл Майлса Дейвиса (1951)
 Out of the Blue — альбом группы Electric Light Orchestra (1977)
 Out of the Blue — альбом Дебби Гибсон (1987)
 Out of the Blue — альбом-сборник Майлса Дейвиса (1999)
 Out of the Blue — композиция из альбома All Things Must Pass бывшего участника The Beatles Джорджа Харрисона (1970)
 Out of the Blue — композиция из альбома About Face британского музыканта Дэвида Гилмора (1984)

Примечания